Matangkuli  is een onderdistrict (kecamatan) in het regentschap (kabupaten) Noord-Atjeh (Aceh Utara) in de Indonesische provincie Atjeh op Sumatra. Matang Kuli is  het administratief centrum van Matangkuli.

Onderverdeling
Het onderdistrict Matangkuli is in 2010 onderverdeeld in 49 plaatsen (gampongs) (desa's /kelurahan's), die een administratieve eenheid zijn.

Onderdistrict van Atjeh